Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Open GDF Suez 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár Liezel Huberová a Lisa Raymondová, z něhož do turnaje zasáhla pouze Huberová, která vytvořila dvojici s Češkou Andreou Hlaváčkovou. Její stabilní spoluhráčka Lucie Hradecká se z pařížské události odhlásila pro virózu.

Do finále se probojovaly dvě nejvýše nasazené dvojice. Italský pár složený ze světové jedničky Roberty Vinciové a dvojky Sary Erraniové v něm porazil česko-americkou dvojici Hlaváčková a Huberová po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–1.

Nasazení párů 
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (vítězky)
  Andrea Hlaváčková /  Liezel Huberová (finále)
  Julia Görgesová /  Monica Niculescuová (1. kolo)
  Květa Peschkeová /  Alicja Rosolská ''(2. kolo)

Pavouk 

{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= S Errani  R Vinci
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Cornet  K Mladenovic
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= J Dzegalevič  M Jugić-Salkić
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= J Coin  P Parmentier
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= K Peschke  A Rosolska
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= T Paszek  K Zakopalová
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=[8]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= {{nowrap| A Pavljučenkova}}  L Šafářová
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=[10]
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= D Jurak  K Marosi
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=[5]

| RD1-seed09= 
| RD1-team09={{nowrap| V Duševina  A Medina Garrigues}}
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= M Minella  M Moulton-Levy
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=[7]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= V Dolonc  J Husárová
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=[11]
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= J Görges  M Niculescu
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=[9]

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= N Grandin  V Uhlířová
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=62
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= L Dekmeijere  S Foretz Gacon
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=77
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= P Kvitová  Y Wickmayer
| RD1-score15-1=66
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=[1]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= A Hlaváčková  L Huber
| RD1-score16-1=78
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=[10]

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= S Errani  R Vinci
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=[11]
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= J Coin  P Parmentier
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=[9]

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= K Peschke  A Rosolska
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= 
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=[12]
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= V Dolonc  J Husárová
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=[10]

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= L Dekmeijere  S Foretz Gacon
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08={{nowrap| A Hlaváčková  L Huber}}
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= S Errani  R Vinci
| RD3-score01-1=
| RD3-score01-2=
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Open GDF Suez
Tenis ve Francii v roce 2013